Tessin kan avse:

Personer
 Tessin – två utdöda svenska adelsätter
Ulla Tessin (1711–1768), svensk hovdam

Fartyg
 Tessin (ångfartyg) – ett ångfartyg

Geografi

Schweiz 

 Ticino, kanton (tyska Tessin),

Tyskland 

 Tessin (Rostock), stad, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Tessin, Kuhlen-Wendorf – ort, Kuhlen-Wendorf, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Tessin bei Boizenburg –  en kommun i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern